Tricholathys är ett släkte av spindlar. Tricholathys ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kardarspindlar
Tricholathys